Universal CityWalk Hollywood
Universal CityWalk Orlando
Universal CityWalk Osaka